Büchler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Büchler (1867–1939), österreichisch-ungarischer Rabbiner, Theologe und Historiker
 Andrea Büchler (* 1968), Schweizer Juristin und Politikerin
 Boris Büchler (* 1969), deutscher Sportjournalist
 Ferdinand Büchler (1853–1935) Schweizer Politiker
 Florian Büchler (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Franz Büchler (1904–1990), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Gottlieb Büchler (1783–1863), Schweizer Historiker

 Horst Büchler (1907–2000), deutscher Politiker (Landwirtepartei)
 Jakob Büchler (* 1952), Schweizer Politiker (CVP)
 Jean-Pierre Büchler (1908–1993), luxemburgischer Politiker
 Julia Büchler (* 1973), deutsche Journalistin und Moderatorin

 Nicole Büchler (* 1983), Schweizer Leichtathletin
 Robert Büchler (1929–2009), slowakisch-israelischer Historiker und Friedensaktivist
 Rudolf Büchler (1890–1966), österreichischer Politiker
 Uwe Büchler (1958–2006), deutscher Bildhauer, Grafiker und Webdesigner

Siehe auch:
 Buchler
 Püchler